Натуральне число 135
 135 рік до нашої ери
 135 рік нашої ери